Beethoven-Gymnasium heißen mehrere Schulen:
 Beethoven-Gymnasium (Berlin) in Berlin-Lankwitz
 Beethoven-Gymnasium Bonn